

Sigle 
 Matterhorn-Gotthard-Bahn, società ferroviaria svizzera
 Ministerstvo gosudarstvennoj bezopasnosti, Ministero della Sicurezza dello Stato sovietico dal 1946 al 1953, che precedette il KGB
 Motor Gun Boat

Codici 
 MGB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Mount Gambier Aerodrome, Mount Gambier (South Australia), Australia

Altro
 MG B – modello di autovettura della Morris Garages